Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Saoedi-Arabië. IJsland heeft geen ambassade in Saoedi-Arabië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Saoedi-Arabië
IJslandse